Medvedev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gleb Sergeevich Medvedev
 Lev N. Medvedev
 Sergey Ivanovich Medvedev